A XIII. nyári paralimpiai játékokat 2008. szeptember 6-ától szeptember 17-éig rendezték, Pekingben.

148 ország több mint 4200 sportolója vett részt a 20 sportágban megrendezett versenyszámokban.

Lebonyolítás 
A versenyszámok lebonyolításának rendje, sportágak szerint. A négyzetekben látható számok az adott napon, az adott sportágban megrendezésre kerülő döntők számát mutatja.

Éremtáblázat 
A pekingi paralimpián 1431 érmet osztottak ki a megrendezett versenyszámokban, amit 76 ország sportolóit gazdagítják. Az érmek megoszlása:

A 2008. évi paralimpia teljes éremtáblázata

A magyar csapat 

A magyar csapat 33 tagja, 6 érmet szerzett a paralimpián (1 arany és 5 bronz), úszásban és vívásban. Az első magyar aranyérem már a paralimpia első napján megszületett:
Sors Tamás 100 m pillangóúszás

Jegyzetek

További információk 
 Paralimpia.lap.hu - linkgyűjtemény